Sugar significa azúcar en inglés, pero también puede hacer referencia a:

 Sugar, interfaz gráfica de usuario. 
 Sugar, también Sugaar o Maju, deidad de la mitología vasca precristiana.
 Sugar, banda de rock norteamericana encabezada por Bob Mould.
 Sugar, comedia musical de Peter Stone.
 Sugar (2008), película estadounidense dirigida por Anna Boden and Ryan Fleck.
 Sugar (1967), álbum de estudio de Nancy Sinatra.
 Sugar (2015), álbum de Robin Schulz.
 «Sugar» (1999), canción del grupo de rock System of a Down.
 «Sugar» (2015), canción del grupo de pop rock Maroon 5.
 «Sugar» (2015), canción del DJ y productor alemán Robin Schulz.
 «Sugar, Sugar» (1969), canción de Jeff Barry y Andy Kim.